

Geografia

Austria 
 Deutsch-Wagram – città nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)
 Wagram – altopiano che sorge presso Vienna
 Wagram – quartiere di Sankt Pölten, città statutaria (Bassa Austria)
 Wagram am Wagram – ex comune ora frazione di Grafenwörth, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Wagram an der Donau (già Kroatisch-Wagram) – frazione di Eckartsau, comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)
 Wagram an der Traisen – frazione di Traismauer, città nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Polonia 
 Wagram – frazione di Łuków, comune nel distretto di Łuków (Lublino)

Stati Uniti d'America 
 Wagram – città nella contea di Scotland (Carolina del Nord)
 Wagram – area non incorporata nella contea di Licking (Ohio)

Altro 
 Battaglia di Wagram –  battaglia combattuta il 5 e 6 luglio 1809 nel corso delle Guerre napoleoniche
 Wagram – stazione della Metropolitana di Parigi
 Wagram Music – etichetta discografica francese